Mira (dispositivo) — dispositivo usado em armas de fogo
 Mira (estrela) — estrela
 Mira telescópica  —  instrumento ótico usado em armas de fogo
 Baliza topográfica  — dispostivo usado para medições topográficas, também chamado de "mira"

Geografia

Portugal 
 Mira (Portugal) — vila no Distrito de Coimbra, região Centro
 Mira (freguesia) — vila e sede de freguesia do concelho de Mira e paróquia da Diocese de Coimbra
 Praia de Mira — freguesia do concelho de Mira, em Coimbra
 Rio Mira — rio que desagua em Vila Nova de Milfontes

Outros países 
 Mira (cantão) — cantão da província de Carchi, Equador
 Mira (Espanha) — município da província de Cuenca, comunidade de Castela-Mancha, Espanha
 Mira (Itália) — comuna da região Vêneto,Itália
 Mira Estrela — município do estado de São Paulo, Brasil
 Miras — comuna da Albânia

História 
 Mira (Lícia) — localidade grega antiga na Lícia, terra de São Nicolau
 Reino de Mira — antigo reino que existiu na Anatólia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história